Miroslav Cerar (1939) szlovén tornász, Miro Cerar apja
 Miroslav Cerar (1963) szlovén ügyvéd és politikus, Miroslav Cerar fia